

Geografia 
 Kock – comune urbano-rurale polacco del distretto di Lubartów, nel voivodato di Lublino

Persone 
 Rudolf Kock (1901-1979) – calciatore svedese
 Theodor Kock (1820-1901) – filologo classico tedesco

Pagine correlate
Köck
De Kock